Плазмотро́н (буквально генератор плазмы) — техническое устройство, в котором при протекании электрического тока через разрядный промежуток образуется плазма, используемая для обработки материалов или как источник света и тепла.

История создания 

Первые плазмотроны появились в середине 20-го века в связи с появлением устойчивых в условиях высоких температур материалов и расширением производства тугоплавких металлов. Другой причиной появления плазмотронов явилась элементарная потребность в источниках тепла большой мощности. Замечательными особенностями плазмотрона как инструмента современной технологии являются:

 Получение сверхвысоких температур (до 150 000 °C, в среднем получают 10 000-30 000 °C), недостижимых при сжигании химического топлива.
 Компактность и надёжность.
 Лёгкое регулирование мощности, лёгкий пуск и остановка рабочего режима плазмотрона.

Типы применяемых плазмотронов 
Электродуговые:

 С прямой дугой.
 С косвенной дугой.
 С электролитическим электродом (электродами).
 С вращающейся дугой.
 С вращающимися электродами.

Высокочастотные:

 Индукционные
 Ёмкостные

Комбинированные:

Работают при совместном действии токов высоких частот (ТВЧ) и при горении дугового разряда, в том числе с сжатием разряда магнитным полем.

Области использования плазмотронов 
 сварка и резка металлов и тугоплавких материалов
 нанесение ионно-плазменных защитных покрытий на различные материалы (см. Плазменное напыление)
 нанесение керамических термобарьерных, электроизоляционных покрытий на металлы (см. Плазменное напыление)
 подогрев металла в ковшах при мартеновском производстве
 получение нанодисперсных порошков металлов и их соединений для металлургии
 двигатели космических аппаратов
 термическое обезвреживание высокотоксичных органических отходов
 Синтез химических соединений (например синтез оксидов азота и др., см. Плазмохимия)
 Накачка мощных газовых лазеров.
 Плазменная проходка крепких горных пород.
 Безмазутная растопка пылеугольных котлов электростанций.
 Расплавление и рафинирование (очистка) металлов при плазменно-дуговом переплаве.

Особенности применяемых материалов в конструкции

Дуговые плазмотроны 

Плазменная горелка дугового плазмотрона имеет по меньшей мере один анод и один катод, к которым подключают источник питания постоянного тока. Для охлаждения используют каналы, омываемые обычно водой.

Высокочастотные плазмотроны 

Высокочастотные плазмотроны являются безэлектродными и используют индуктивную или ёмкостную связь с источником мощности. Поскольку для прохождения высокочастотной мощности сквозь стенки разрядной камеры, последняя должна быть выполнена из непроводящих материалов, в качестве таковых, как правило используется кварцевое стекло или керамика. Поскольку для поддержания безэлектродного разряда не требуется электрического контакта плазмы с электродами, применяют газодинамическую изоляцию стенок от плазменной струи, что позволяет избежать их чрезмерного нагрева и ограничиться воздушным охлаждением.

Применение таких химически устойчивых материалов позволяет использовать в качестве рабочего тела воздух, кислород, пары воды, аргон, азот и другие газы.

СВЧ плазмотроны 
Плазмотроны данного типа основаны на сверхвысокочастотном разряде, как правило в резонаторе, сквозь который продувается плазмообразующий газ.

Литература 
 

Ю. П. Конюшная. Открытия советских учёных. — Ч. 1. — М.: Изд-во МГУ, 1988.

Примечания

См. также 
 Плазменный двигатель
 Межзвёздный прямоточный двигатель Бассарда

Ссылки 
 Плазмотроны для резки (плазменные резаки)

Физика плазмы
Технологии машиностроения
Упрочнение поверхностей